Rónai Egon (1920–1982) színművész, író, konferanszié
Rónai Egon (1962– ) műsorvezető, újságíró, riporter, az előbbi fia

Hasonló névvel
Rónay Egon (Egon Ronay) (1915–2010) magyar származású brit ételkritikus